Csehország
 Přerov, település a Přerovi járásban
 Nový Přerov, település a Břeclavi járásban
 Přerov nad Labem, település a Nymburki járásban
 Starý Přerov, Přerov nad Labem déli településrésze
 Nový Přerov, Přerov nad Labem északi településrésze
 Přerov, megszűnt település a mai Pardubice területén